Edward Goodrich Acheson (Washington, Pennsilvània, 1856 - Nova York, 1931), químic i inventor nord-americà
 Kenny Acheson, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1